Охо де Агва Чико има више значења:

 Охо де Агва Чико, Охо де Агва Чикито (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва Чико, Ел Туле (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва Чико (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику